Jessie River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Jessie River (Northern Territory) auf Melville Island
 Jessie River (Inglis River), Nebenfluss des Inglis River im australischen Bundesstaat Tasmanien